Gonzalo Echenique (1990) – pallanuotista argentino con cittadinanza spagnola naturalizzato italiano
Gregory Echenique (1990) – cestista venezuelano
José Echenique (1971) – ex calciatore venezuelano
José Echenique (1965) – ex cestista venezuelano
José Rufino Echenique (1808-1887) – politico peruviano
Karla Echenique (1986) – pallavolista dominicana
Pablo Echenique (1978) – fisico e politico argentino naturalizzato spagnolo